Peñaflor (Chile)
 Peñaflor (Hiszpania)